MS, Ms, mS ali ms je lahko oznaka ali kratica za:
 Mauricius - mednarodna avtomobilska oznaka
 Misisipi, ZDA - poštna kratica
 Murska Sobota, Slovenija - registrska oznaka MS
 EgyptAir - koda IATA

 multipla skleroza, nevrološka bolezen
 Microsoft, ameriško računalniško podjetje

Enote 
 Ms, magnituda površinskih valov, mera jakosti potresa v seizmologiji
 ms, milisekunda, časovna mera
 m/s, meter na sekundo, mera hitrosti
 MS oz. mS, mega- oz. milisimens, enota za električno prevodnost

Glej tudi 

Kratice